Yayuk Basuki e Nana Miyagi hanno battuto in finale Yone Kamio e Naoko Kijimuta 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer /  Linda Wild (quarti di finale)
 Karin Kschwendt /  Rachel McQuillan (quarti di finale)

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (campionesse)
 Cammy MacGregor /  Shaun Stafford (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sapporo Open 1993